The Office (sèrie britànica), sèrie de televisió britànica (2001–2003)
 The Office (sèrie estatunidenca), sèrie de televisió estatunidenca (2005–2013), versió de l'anterior
 The Office (sèrie de 1995), sèrie de televisió estatunidenca protagonitzada per Valerie Harper
 The Office (videojoc), videojoc basat en la sèrie estatunidenca de 2005